Stotzheim (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Bas-Rhin
Stotzheim (Euskirchen), een plaats in de Duitse gemeente Euskirchen